Ариле:

 Ариле — населённый пункт городского типа в Сербии, в Златиборском округе, центр общины Ариле.
 Ариле — община в Сербии, входит в Златиборский округ.